Linebacker bezeichnet eine Verteidigungsposition im American Football, siehe Linebacker:

Danach benannt sind:
 eine Version des amerikanischen M2/M3 Bradley-Schützenpanzers zur Flugabwehr, siehe M6 Linebacker
 zwei militärische Operationen der US-Streitkräfte im Vietnamkrieg
 Operation Linebacker, Luftangriff auf Nordvietnam von Mai bis Oktober 1972
 Operation Linebacker II, Bombardement von Hanoi und Haiphong im Dezember 1972